Brasileiros
Jorge Vieira (treinador de futebol)
Jorge Eduardo de Oliveira — médico e político

Portugueses
Jorge Vieira (artista plástico)
Jorge Gomes Vieira — futebolista, defendeu o Sporting
Paulo Jorge Sousa Vieira — o Alemão, futebolista nascido na França

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes